Tofu – alimento cinese
 Tófű – comune del Transdanubio Meridionale, in Ungheria
 TOFU – termine del gergo di Internet che indica il rispondere al di sopra di un messaggio, citando per intero il messaggio originale al quale si risponde
 Tofu – webserie britannica
 Tofu Records – etichetta discografica statunitense